L'eocarcaria (Eocarcharia dinops) è un dinosauro carnivoro, appartenente ai teropodi, che visse nell'attuale Niger nel Cretaceo inferiore (circa 110 milioni di anni fa).

Descrizione
Eocacharia possedeva denti simili a lame in grado di fare a pezzi la carne. Il prominente osso sopraccigliare e quello nella parte superiore del cranio erano molto più spessi rispetto ad altri teropodi, e ciò potrebbe indicare che questi dinosauri cozzavano di testa durante la stagione degli amori. Eocarcharia era un carcharodontosauridae proprio come il suo successivo parente: il Carcharodontosaurus, ma a differenza di questi Eocarcharia era decisasamente più piccolo oltre che più primitivo.

Lunghezza: 7 m.

Alimentazione: Carne

Periodo: 110 milioni di anni fa.(Cretaceo Inferiore)

Rinvenimento: 2008, Paul Sereneo & Brusatte.

Significato del Nome: Squalo dell'Alba.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Carcarodontosauridi